Le nom Richard Hughes peut faire référence à :
 Richard Hughes (1900-1976), un poète et écrivain britannique ;
 Richard Hughes (né en 1975), le batteur du groupe de musique Keane ;
 Richard Hughes (né en 1979), un footballeur écossais.

Voir aussi